Stor-Byxtjärn kan syfta på:
Stor-Byxtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Stor-Byxtjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (7,58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn